gromada Chronów (powiat bocheński)
 gromada Chronów (powiat szydłowiecki) (radomski/szydłowiecki)